Mecze Mistrzostw Świata w grupie B odbywały się w dniach 15, 20 oraz 25 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy B (Hiszpania i Portugalia) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy A (Urugwaj i Rosja).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Maroko – Iran 

 Piłkarz meczu:
  Amine Harit

Portugalia – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Cristiano Ronaldo

Portugalia – Maroko 

 Piłkarz meczu:
  Cristiano Ronaldo

Iran – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Diego Costa

Iran – Portugalia 

 Piłkarz meczu:
  Ricardo Quaresma

Hiszpania – Maroko 

 Piłkarz meczu:
  Isco

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa B Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018